BV steht für:
  Bakterielle Vaginose 
 Beat(issim)a Virgo (lat. (aller)selig(st)e Jungfrau), Bezeichnung für Maria (Mutter Jesu)
 Backing Vocal, Nebenstimme in der Rock- und Popmusik
 Bahnverbindung, Reiseplan im Eisenbahnverkehr
 Ballspielverein, Bezeichnung für einen auf Ballspiele spezialisierten Sportverein
 Bankverbindung, kontoführendes Kreditinstitut
 Bauverbot, juristisches Instrument zur Freihaltung von Flächen
 Bauvorhaben, Begriff aus dem Baugesetzbuch
 Bavaria Fluggesellschaft, ehemalige deutsche Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Bavaria Germanair, ehemalige deutsche Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Bayerische Verfassung, Verfassung des Freistaates Bayern und seiner Vorläufer
 Bekende Vlaming, flämische (v. a. B- und C-)Prominenz
 Berechnungsverordnung, siehe Zweite Berechnungsverordnung ("II. BV")
 Berufsverbrecher, Rechtsbegriff aus der Weimarer Republik für Wiederholungstäter
 Benzol-Verband, alter Namen der heutigen Aral AG
 Berufsvorbereitung, Unterstützung beim Einstieg in das Berufsleben
 Beskidenverein, schlesischer Gebirgsverein
 Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Niederlande), Gesellschaft mit beschränkter Haftung
 Bestandsverzeichnis, Teil des Grundbuchs
 Bestätigungsvermerk, Beurteilung der Jahresabschlussprüfung
 Besteckversetzung, Begriff aus der nautischen Navigation
 Beta-Version, Testversion eines Computerprogramms
 Betonverflüssiger, Zusatzmittel für die Betonherstellung
 Betriebsvereinbarung, Vertrag zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat
 Betriebsvermögen, steuerrechtlicher Begriff
 Bibliotheksverbund, Zusammenschluss mehrerer Bibliotheken
 Bildverarbeitung, EDV mit digitalen Bilddaten
 Billardverein, Sportverein mit Spezialisierung auf Billard
 Binomialverteilung, diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung
 Blue Panorama Airlines (IATA-Code), italienische Fluglinie
 Blutvolumen, Gesamtblutmenge eines Organismus
 Börsenverein, Interessensvereinigung an Märkten
 Bouvetinsel (ISO 3166-1), unbewohnte Insel im Südatlantik
 Branchenverzeichnis, alphabetisch geordnetes Unternehmensverzeichnis
 Bremen-Vegesacker Fischerei-Gesellschaft, ehemalige Heringsfischerei-Gesellschaft
 Bremer Vulkan, ehemalige deutsche Schiffswerft
 Brutal Verschimmelt, deutsche Punkband
 Buena Vista, Name mehrerer Orte und ehemalige Marke der Walt Disney Company
 Bügelverschluss, reversibler Verschluss von Getränkeflaschen
 Bundesverband, Vereinigung zur Verfolgung gemeinsamer Ziele auf Bundesebene
 Bundesverfassung, siehe
 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
 Bundesverfassung (Österreich)
 Bundesvertretung der Studierenden, Vertretungsgremium der österreichischen Studierenden
 Bundesverwaltung, öffentliche Verwaltung eines föderalen Bundesstaates
 Bureau Veritas, technische Prüforganisation mit Hauptsitz in Paris
 Bürgervereinigung, als Wählerzusammenschluss für politische Wahlen
 Bürovorsteher in Anwalts- oder Notarbüros
 Busoni-Verzeichnis, Werkverzeichnis des Komponisten Ferruccio Busoni (1866–1924)

BV als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Birmingham
 Kapverden: Boa Vista (Kap Verde)
 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht über 3,5 t
 Norwegen: Asker und Bærum in der Provinz Viken
 Rumänien: Kreis Brașov
 Tschechien: Okres Břeclav, deutsch: Lundenburg (auslaufend)

bv steht für:
 Blobby Volley, Computerspiel
 .bv, Top-Level-Domain der Bouvetinsel

B+V steht für:
 Blohm + Voss, deutsche Schiffswerft mit Hauptsitz in Hamburg

B V steht für:
 Bayerische B V, bayerische Dampflokomotive

B.V steht für:
 Lohner B.V, österreich-ungarischer Aufklärungs-Doppeldecker der Lohner-Werke

B.V. steht für:
 Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Niederlande), Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Siehe auch:
 B5

BV